Секст Юлий Цезар I () е политик, сенатор и военен трибун на Римската република през 2 век пр.н.е.

Произход и кариера 
Произлиза от знатната фамилия Юлии от Алба Лонга. Син е на Луций Юлий Цезар I, който е син на Нумерий Юлий Цезар, внук на Луций Юлий Либон Млади II и правнук на Луций Юлий Либон (консул 267 пр.н.е.). Брат е на Луций Юлий Цезар (претор 183 пр.н.е.).

Той служи през 181 пр.н.е. като военен трибун при Луций Емилий Павел Македоник и е управител на Лигурия. Изпратен е като легат с Гней Семпроний Блез през 170 пр.н.е. за преговори в Абдера в Тракия.

Деца 
 Секст Юлий Цезар (консул 157 пр.н.е.)
 Гай Юлий Цезар I

Бележки

Вижте също 
 Родословно дърво на Юлиево-Клавдиевата династия

Древноримски политици
Юлии